Campionato mondiale di calcio 2010
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2010
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2010
Campionato mondiale di pallavolo femminile 2010
Campionato mondiale di pallavolo maschile 2010
Campionati del mondo di ciclismo su strada 2010
Campionati del mondo di ciclismo su pista 2010
Campionati del mondo di mountain bike 2010
Campionati mondiali di judo 2010
Campionati mondiali di biathlon 2010
Campionati mondiali di canoa/kayak 2010
Campionati del mondo di canottaggio 2010
Campionati mondiali di ginnastica artistica 2010
Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2010
Campionato mondiale di scherma 2010